Termenul „Internat” se poate referi la:

Instituție școlară pentru o activitate de folos obștesc, în care locuiesc și iau masa elevi, școală în care elevii sunt asigurați cu locuință și hrană.
Stagiu de practică efectuat în spitale și în clinici de studenții în medicină din ultimii ani.
Internat de fete, a fost conceput prin secolul XVIII, aici fiind cazate numai fetele. Inițial aceste internate erau private și se aflau în mânăstiri. Numai oamenii bogați (din familii bune) reușeau să-și trimită copii la astfel de internate, care erau considerate ca o instituție de învățământ de elită. 
Internare, în sens juridic, înseamnă măsurile luate de stat pentru privarea libertății a adversarilor politici, sau  internarea în lagăr a refugiaților politici din alte țări.  
 A spitaliza, instala un bolnav într-un spital pentru tratament. 
A sili pe cineva să stea închis într-un ospiciu, într-o școală de corecție, într-un lagăr pentru a-l ține sub supraveghere, sau pentru a-l reeduca.

Bibliografie
 Klaus Johann: Grenze und Halt: Der Einzelne im „Haus der Regeln“. Zur deutschsprachigen Internatsliteratur. Heidelberg: Universitätsverlag Winter 2003. (= Beiträge zur neueren Literaturgeschichte. 201.) ISBN 3-8253-1599-1. S. 480-509 (Kapitel „Mädcheninternate in der Literatur: Geschlechtergrenzen“).
 Gisela Wilkending: Das bürgerliche Familienmodell im Spiegel der ‚klassischen‘ Pensionsgeschichte. In: Hans-Heino Ewers u. Inge Wild (Hg.): Familienszenen. Die Darstellung familialer Kindheit in der Kinder- und Jugendliteratur. Weinheim u. München: Juventa 1999. (Jugendliteratur – Theorie und Praxis.) ISBN 3-7799-0450-0. S. 41-61.
 Gisela Wilkending: Die Pensionsgeschichte als Paradigma der traditionellen Mädchenliteratur. In: Hiltrud Gnüg u. Renate Möhrmann: Frauen Literatur Geschichte. Schreibende Frauen vom Mittelalter bis zur Gegenwart. 2., vollständig neu bearbeitete u. erweiterte Auflage, Stuttgart u. Weimar: Metzler 1999. ISBN 3-476-01543-2. S. 104-116.

Școli